

Località
Figa – località della Corsica in prossimità di Porto Vecchio
Figa – località di Beclean
Figa – comune della Slovacchia nel distretto di Rimavská Sobota

Altro
Figa – variante dialettale della parola italiana fica, diffusa in alcune regioni del Nord Italia
FIGA – Fretted Instrument Guild of America
 Alessandro Figà Talamanca – matematico

Altri progetti